Crowded может означать:
 Crowded — серия комиксов 2018—2020 годов.
 «» — песня рэпера  с альбома .
 «Crowded» — песня группы  с 
 «Полон дом» () — сериал 2016 года.